Дальний:

Населённые пункты

Беларусь 
 Дальний — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Дальний — посёлок в Славгородском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Дальний — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области, упразднено в 2001 г.

Китай 
 Дальний (ныне Далянь) — бывший город Квантунской области Российской империи, ныне в Китае

Россия 
 Дальний — разъезд (тип населенного пункта) в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Дальний — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Дальний — хутор в Чишминском районе Башкортостана.
 Дальний — посёлок в Валуйском районе Белгородской области.
Дальний — посёлок в Погарском районе Брянской области, упразднён в 1982 г.
 Дальний — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Дальний — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Дальний — посёлок в Елизовском районе Камчатского края.
 Дальний — посёлок в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Дальний — посёлок в Динском районе Краснодарского края.
 Дальний — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.
 Дальний — посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Дальний — посёлок в Староминском районе Краснодарского края.
 Дальний — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Дальний — посёлок в Уярском районе Красноярского края, упразднён в 2021 г.
Дальний — бывший посёлок в Джанкойском районе Крыма.
 Дальний — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Дальний — посёлок в Добровском районе Липецкой области.
 Дальний — посёлок в Лямбирском районе Мордовии.
 Дальний — посёлок в Кормиловском районе Омской области, упразднён в 2008 г.
 Дальний — посёлок в Александровском районе Оренбургской области.
 Дальний — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Дальний — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
 Дальний — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.
 Дальний — посёлок в Милославском районе Рязанской области, упразднён в 1993 г.
 Дальний — посёлок в Алексеевском районе Самарской области.
 Дальний — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Дальний — посёлок в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Дальний — посёлок в Пригородном районе Свердловской области.
 Дальний — посёлок в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Дальний — посёлок в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

Другое 
 Дальний или Канск — военный аэродром в Красноярском крае

 Острова архипелага Новая Земля
 Дальний — остров в Баренцевом море

Дальний — остров в Карском море

 Дальний — небольшой остров в Ладожском озере
 Дальний — ручей на полуострове Камчатка, Россия
 Посёлок Дальний — железнодорожная платформа на ветке Софрино — Красноармейск Ярославского направления МЖД

 «Дальний» — художественный фильм 2022 года.

См. также 
 Дальний Восток
 Дальний переулок
 Дальний порядок
 Дальний сельсовет